Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 25 au .

Alicia Molik remporte le simple dames. En finale, elle bat Dinara Safina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Luxembourg
Tennis
Tennis en octobre 2004